NPH ist eine Abkürzung für:
 Nationalpark Harz, einen Nationalpark im Hochharz
 Normaldruckhydrozephalus, eine Erkrankung, bei der es zu Demenz, Gangstörung und Harninkontinenz kommt. 
 Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter
 das in Mexiko gegründete Kinderhilfswerk Nuestros Pequeños Hermanos
 Neil Patrick Harris, einen US-amerikanischen Schauspieler
 New Party Harbinger, den englischen Namen der japanischen Partei Neue Partei Sakigake
 Northwestern Publishing House, ein konfessionelles Verlagshaus in Wisconsin, USA
 neutrales Protamin Hagedorn, ein Verzögerungsinsulin; siehe Insulinpräparat#NPH-Insulin oder Isophan-Insulin
 Flughafen Nephi (IATA-Code)

NPH